Una vita piena (Full of Life) – romanzo di John Fante del 1952
Piena di vita (Full of Life) – film del 1957 diretto da Richard Quine
 Full of Life – album dell'Enrico Rava Quartet del 2003